Conselho Mundial de Boxe
 Clássico Mundial de Beisebol

Desambiguações de esportes